John Child ist der Name folgender Personen:

* John Child, 1. Baronet († 1690), britischer Kolonialgouverneur
 John Child (Politiker) (~1677–1703), britischer Politiker
 John Child (Beachvolleyballspieler) (* 1967), kanadischer Beachvolleyballspieler
 John Child (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1940), britischer Wirtschaftswissenschaftler